

Алмали — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Алмали — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Алмали — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Алмали — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Алмали — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Алмали — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Алмали — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Алмали — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Алмали — село, Саркандський район, Жетисуська область
 Алмали — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Алмали — село, Чиїлійський район, Кизилординська область

Алмали — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан

Див. також 
 Алмалибак